2 miejscowości w Polsce:
 Zdrójki – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Zdrójki – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek